Jméno Zdeněk Kolářský nese více osobností:

 Zdeněk Kolářský (houslista) (1898–1989) – český houslista a houslový pedagog, profesor
 Zdeněk Kolářský (sochař) (1931–2022) – český akademický sochař a medailér
 Jiří F. Franěk (1922–2007) – český slavista, rusista a literární vědec používal toto jméno jako jeden ze dvou pseudonymů